Gorizia può riferirsi a:

Geografia 
Italia
 Gorizia – comune del Friuli-Venezia Giulia
 Gorizia – frazione di Germignaga in provincia di Varese
Slovenia
 Nova Gorica (letteralmente Nuova Gorizia) –  città della Slovenia

Altro 
 Gorizia – dinastia conosciuta anche come Mainardini
 Gorizia – incrociatore pesante della seconda guerra mondiale
 7675 Gorizia – asteroide
Gorizia (O Gorizia tu sei maledetta) – canzone della Grande Guerra